Граф Петерборо () — угасший дворянский титул в системе Пэрства Англии. Он был создан 9 марта 1628 года для Джона Мордаунта, 5-го барона Мордаунта (1600—1642).

История 
Джон Мордаунт был лордом-лейтенантом графства Нортгемптоншир (1640—1642). Его сменил его старший сын, Генри Мордаунт, 2-й граф Петерборо (1621—1697). Он был военным и придворным. Занимал должности губернатора Танжера (1661—1663), лорда-лейтенанта Нортгемптоншира (1666—1689) и Ратленда (1688—1690). У лорда Петерборо было две дочери: Элизабет и Мэри, но не было сыновей. После его смерти в 1697 году баронский титул унаследовала его дочь, Мэри Мордаунт, 7-я баронесса Мордаунт (1659—1705), жена Генри Говарда, 7-го герцога Норфолка. Графский титул перешел к его племяннику, Чарльзу Мордаунту, 1-му графу Монмуту (1658—1735), который стал 3-м графом Петерборо. Он был крупным военным и политиком. Занимал посты первого лорда казначейства (1689—1690), полковника королевской конной гвардии (1712—1715), лорда-лейтенанта графства Нортгемптоншир (1689—1715) и старшего тайного советника (1730—1735). В 1705 году после смерти своей двоюродной сестры Мэри Мордаунт, 7-й баронессы Мордаунт, Чарльз Мордаунт унаследовал титул 8-го барона Мордаунта. Его старший сын, Джон Мордаунт, виконт Мордаунт (около 1681—1710), скончался при жизни отца. В 1735 году после смерти Чарльза Мордаунта ему наследовал его внук, Чарльз Мордаунт, 4-й граф Петерборо (1708—1779), старший сын виконта Мордаунта. Его преемником в 1779 году стал его сын, Чарльз Генри Мордаунт, 5-й граф Петерборо, 3-й граф Монмут (1758-1814). В 1814 году после смерти последнего титулы барона Мордаунта, виконта Мордаунта, графа Петерборо и графа Монмута прервались. А баронский титул унаследовал его сводная сестра, леди Мэри Анастасия Грейс Мордаунт, 11-я баронесса Мордаунт (1738—1819).

Достопочтенный Джон Мордаунт (1626—1675), второй сын 1-го графа Петерборо, сражался на стороне роялистов во время Гражданской войны в Англии. В 1659 году он был возведен в звание пэра Англии как барон Мордаунт из Райгита в графстве Суррей и виконт Мордаунт из Авалона в графстве Сомерсет. Лорд Мордаунт женился на Элизабет, дочери достопочтенного Томаса Кэри (ум. 1634), младшего сына Роберта Кэри, 1-го графа Монмута. Его сменил его старший сын, Чарльз Мордаунт, 2-й виконт Мордаунт (1658—1735). В 1689 году для него был создан титул графа Монмута в системе Пэрства Англии. Таким образом, был возрожден титул, угасший после смерти его дяди, Генри Кэри, 2-го графа Монмута (1596—1661), в 1661 году. В 1697 году после смерти своего дяди, Генри Мордаунта, 2-го графа Петерборо, лорд Монмут унаследовал титул 3-го графа Петерборо.

Также было известно несколько других членов семьи Мордаунт. Достопочтенный Генри Мордаунт (1679—1710), второй сын 3-го графа Петерборо, был капитаном королевского флота. Достопочтенный Джон Мордаунт (1709—1767), второй сын Джона Мордаунта, виконта Мордаунта, был политиком и военным. Трижды заседал в Палате общин Великобритании (от графства Ноттингемшир в 1739—1747, Уинчелси в 1747—1754 и Крайстчерча в 1754—1761 годах). Достопочтенный Гарри Мордаунт (1663—1720), младший сын 1-го виконта Мордаунта, был генерал-лейтенантом и политиком. Его сын, сэр Джон Мордаунт (1697—1780), также был крупным военным и политиком.

Графы Петерборо (1628) 
 Джон Мордаунт, 1-й граф Петерборо (18 января 1600 — 19 июня 1642), сын Генри Мордаунта, 4-го барона Мордаунта (около 1568—1609)
 Генри Мордаунт, 2-й граф Петерборо (15 ноября 1621 — 19 июня 1697), старший сын предыдущего
 Чарльз Мордаунт, 3-й граф Петерборо, 1-й граф Монмут (1658 — 25 октября 1735), старший сын Джона Мордаунта, 1-го виконта Мордаунта (1626—1675), внук Джона Мордаунта, 1-го графа Петерборо
 Джон Мордаунт, 1-й виконт Мордаунт (ок. 1681 — 5 апреля 1710), старший сын предыдущего
 Чарльз Мордаунт, 4-й граф Петерборо, 2-й граф Монмут (12 октября 1708 — 1 августа 1779), старший сын предыдущего и внук 3-го графа Петерборо
 Генри Чарльз Мордаунт, 5-й граф Петерборо, 3-й граф Монмут (16 мая 1758 — 16 июня 1814), единственный сын предыдущего.

Виконты Мордаунт (1659) 
 Джон Мордаунт, 1-й виконт Мордаунт (18 июня 1626 — 5 июня 1675), второй сын Джона Мордаунта, 1-го графа Петерборо
 Чарльз Мордаунт, 2-й виконт Мордаунт (1658 — 25 октября 1735), старший сын предыдущего. В 1689 году получил титул 1-го графа Монмута.

Графы Монмут (1689) 
 Чарльз Мордаунт, 1-й граф Монмут (1658—1735), старший сын Джона Мордаунта, 1-го виконта Мордаунта и внук Джона Мордаунта, 1-го графа Петерборо. В 1697 году получил титул графа Петерборо.

См. также 
 Барон Мордаунт
 Граф Монмут

Источники 
 Leigh Rayment’s Peerage Page 
 www.thepeerage.com